

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 28, w tym 1 podstawowa
 Za Wodą – część miasta Maków Podhalański
 Za Wodą – część miasta Rabka-Zdrój
 Za Wodą – część miasta Sucha Beskidzka
 Za Wodą – część miasta Szczyrk
 Za Wodą – część wsi Olszyn w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Rokitno
 Za Wodą – część wsi Przypisówka w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Firlej
 Za Wodą – część wsi Wojciechów w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Przedbórz
 Za Wodą – część wsi Ropa w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Ropa
 Za Wodą – część wsi Śnietnica w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Uście Gorlickie 
 Za Wodą – część wsi Maniowy w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Czorsztyn 
 Za Wodą – część wsi Łopuszna w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Nowy Targ 
 Za Wodą – część wsi Ostrowsko w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Nowy Targ
 Za Wodą – część wsi Zaskale w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Szaflary
 Za Wodą – przysiółek wsi Zawoja w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja
 Za Wodą – część wsi Zręcin w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Chorkówka 
 Za Wodą – część wsi Jaśliska w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Jaśliska
 Za Wodą – część wsi Sarzyna w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Nowa Sarzyna 
 Za Wodą – część wsi Kielnarowa w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Tyczyn
 Za Wodą – część wsi Glinik Charzewski w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Strzyżów
 Za Wodą – część wsi Żarnowa w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Strzyżów 
 Za Wodą – część wsi Markuszowa w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Wiśniowa
 Za Wodą – część wsi Rybarzowice w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Buczkowice
 Za Wodą – część wsi Biery w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Jasienica 
 Za Wodą – część wsi Kostkowice w woj. śląskim, w pow. cieszyński, w gminie Dębowiec
 Za Wodą – część wsi Kawki w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Panki
 Za Wodą – osada w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Panki
 Za Wodą – część wsi Zborówek Nowy w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Pacanów 
 Za Wodą – część wsi Drzenkowice w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Ćmielów